

Geografia
Italia
 Monte Bocco – montagna dell'Appennino tosco-emiliano
 Passo del Bocco – valico dell'Appennino Ligure

Persone
 Bocco I –  re di Mauretania 
 Bocco II – re di Mauretania
 Giovanni Bocco – giornalista e scrittore italiano
 John Bocco – calciatore tanzaniano